Andrzej Teodor Grabowski (1651–1737) – wojewoda chełmiński
 Andrzej Grabowski (1833–1886) – polski malarz
 Andrzej Grabowski (ur. 1947) – polski poeta, prozaik, autor utworów dla dzieci, tłumacz literatury anglosaskiej
 Andrzej Grabowski (ur. 1952) – polski aktor
 Andrzej Marek Grabowski (ur. 1956) – polski scenarzysta, prowadzący programu Tik-Tak
 Andrzej Grabowski – doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Andrzej Grabowski (1970–2008) – polski reżyser, producent, autor, dziennikarz